Póstumo es un término que significa «después de la muerte». Puede hacer referencia a los siguientes conceptos:
 Obra póstuma o trabajo póstumo, obra publicada después de la muerte del autor;
 Hijo póstumo, hijo nacido después de la muerte del padre, o, más raramente, después de la muerte de la madre. En ocasiones, se le asignaba al hijo póstumo el nombre Póstumo.
 Póstumo es un personaje en la puesta en escena de Shakespeare, Cimbelino.
 Nombre póstumo, el nombre otorgado a alguien después de su muerte. En muchas culturas, a los soberanos se les daba nuevos nombres honrándolos después de su muerte.

Reconocimientos 
Los reconocimientos póstumos son aquellos concedidos después de la muerte de una persona honrada.
 Condecoraciones militares, a veces dadas a las personas que murieron en combate. Algunas condecoraciones pueden ser realizadas sólo póstumamente. Por ejemplo, en muchas repúblicas, efigies de ministros deben aparecer en la actualidad sólo póstumamente. Algunas condecoraciones, tales como el Premio Nobel, son famosamente conocidas por no poder ser entregadas póstumamente.
 Los Premios Darwin, por su naturaleza, suelen otorgarse a título póstumo, aunque la muerte no sea por sí misma un requisito para recibir el premio (basta con perder la capacidad de tener descendencia).

Religión
 En el catolicismo, el reconocimiento de una persona como santo o como Doctor de la Iglesia sucede siempre póstumamente.
 Perdones o absoluciones póstumas son las que se pueden conceder después de la muerte o ejecución de un convicto, para borrar sus antecedentes, cuando se descubre que habían sido víctima de una condena injusta.

Personas 
 Póstumo, primer emperador del Imperio Galo, en el siglo III.

Enlaces externos